Щорсово — прежнее название населённых пунктов на Украине.

 Щорсово — до 2016 года название села Счастливое в Новобугском районе Николаевской области.
 Щорсово — до 2016 года название села Шеметово в Ивановском районе Одесской области.